El topónimo Salto de Aldeadávila puede hacer referencia a:

 El Salto de Aldeadávila, una presa española del municipio de Aldeadávila de la Ribera, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 El Salto de Aldeadávila, un poblado español del municipio de Aldeadávila de la Ribera, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.